En , Przybyszew désigne :

 Przybyszew, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Przybyszew, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne.